

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Nantes: 2021-2022

Altri progetti

Collegamenti esterni